Wizja lokalna – powieść Stanisława Lema
 wizja lokalna – termin policyjno-prawniczy, urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. dla zbadania okoliczności zdarzenia lub stwierdzenia czegoś (wykonania pomiarów, zbadania)
 Wizja lokalna 1901 – polski film historyczny z 1980 roku